Појам Фридрих II може да се односи на:

 Фридрих II Швапски, војвода Швабије
 Фридрих II, цар Светог римског царства, цар светог римско царства
 Фридрих II Свађалица Бабенберг, војвода Аустрије
 Фридрих II Цељски
 Фридрих II Еуген, војвода Виртемберга
 Фридрих II Саксонски, изборник Саксоније
 Фридрих II Франкопан
 Фридрих II, војвода Сакс-Гота-Алтенбурга
 Фридрих II, изборник Бранденбурга
 Фридрих Велики, краљ Пруске (1740–1786)
 Фредерик II Дански, краљ Данске и Норвешке
 Фридрих Август II, краљ Пољске
 Фридрих Аугуст II, краљ Саксоније
 Фридрих Вилхелм II, краљ Пруске